Arroyo Colorado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Colorado, Papantla, 
 Arroyo Colorado, Santiago Sochiapan, 
 Arroyo Colorado, Oaxaca, 
 Arroyo Colorado, Atzalan, 
 Arroyo Colorado, Chiconquiaco, 
 Arroyo Colorado, Playa Vicente, 

Robotskapade Mexikoförgreningar